Le sigle UMM peut faire référence à :
 Université privée Mahmoud El Materi
 União Metalo-Mecânica, un constructeur automobile portugais spécialisé dans les 4x4, véhicules agricoles et utilitaires.
 Université du Minnesota - Morris
  : méthodologie de modélisation à base de UML et XML.

Homonymie d'acronyme